bractwo religijne
 bractwo świeckie skupiające rzemieślników jednego zawodu lub zajęcia, np. konfraternia poetów

Zobacz też 
 Konfraternia Artystów
 Oficyna Konfraterni Poetów